

Musica 
 F.E.A.R. – album dei Papa Roach del 2015
 F.E.A.R. – album degli Stand Atlantic del 2022

Videogiochi 
 F.E.A.R. – sparatutto in prima persona
 F.E.A.R. 2 – secondo capitolo della saga
 F.E.A.R. 3 – terzo capitolo della saga
 F.E.A.R. Extraction Point – prima espansione della saga
 F.E.A.R. Perseus Mandate – seconda espansione della saga

Pagine correlate 
 Fear